Марек Гавлик (; родился 8 июля 1995 года в городе Лубна, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Словацко».

Клубная карьера 
Гавлик — воспитанник клуба «Ганацка Славия Кромержиж». В 2013 году Марек перешёл в «Словацко». 26 мая в матче против «Баника» из Остравы он дебютировал в Синот лиге. 4 октября 2014 года в поединке против Баника Гавлик забил свой первый гол за «Словацко».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Гавлик принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии и Дании. В поединке против итальянцев Марек забил гол.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Словацко»  
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Словацко»
Игроки сборной Чехии по футболу